Та́кка пальчатонадре́зная () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Такка пальчатонадрезная — многолетнее растение с развитым горизонтальным корневищем до 8,5 см длиной. Листья по 1—3 в прикорневой розетке, в очертании округлые или неясно сердцевидные, глубоко пальчато-рассечённые на 5—13 яйцевидных долей. Размеры листовой пластинки — 12—35×13—50 см, черешок до 60 см длиной.

Цветки в количестве до 25 в 1—4 зонтичных соцветиях на стрелке до 60 см длиной. Прицветники в количестве 4, два внутренних яйцевидные или сердцевидные, до 12,5 см, два внешних яйцевидные, небольшие, до 2 см. Сами цветки на цветоножках до 3 см длиной. Доли околоцветника треугольно-яйцевидной формы, три внутренних более крупные, чем три внешних. Пестик 2 мм длиной, завязь 5—6 мм.

Плод до 3 см длиной, продолговатой или обратнояйцевидной формы с ребристыми продолговато-яйцевидными семенами до 3 мм длиной.

В естественных условиях цветение наблюдается с декабря по июль.

Ареал 
Такка пальчатонадрезная распространена на острове Сулавеси и близлежащих островах.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Диоскорейные
Флора Юго-Восточной Азии